Кетово — название населённых пунктов:

Россия 
 Кетово — село в Кетовском районе Курганской области.
 Кетово — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.